Carnage (v angličtině masakr) může znamenat:

 
 
 Carnage (komiksová postava) – komiksová postava
 Carnage (švédská hudební skupina) – švédská deathmetalová kapela